Транкерас () — город на севере Уругвая, в департаменте Ривера.

География 
Расположен примерно в 53 км к юго-западу от административного центра департамента, города Ривера и в 474 км к северу от столицы страны, Монтевидео. Через город проходит автомобильная дорога № 30.

История 
Начало становлению населённого пункта дало строительство здесь в 1892 году железной дороги. Получил статус малого города (Villa) 15 октября 1963 года, а статус города (Ciudad) — 13 декабря 1994 года.

Население 
По данным на 2011 год население Транкерас составляет 7235 человек, что делает его вторым по величине населённым пунктом департамента (после города Ривера).

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая